

Personnalités 

 Enzo Tesic (né en 2000), nageur français ;
 Milosav Tešić (né en 1947), poète et écrivain serbe ;
 Stojan Tešić dit Steve Tesich (1942-1996), scénariste, dramaturge et romancier serbo-américain.